Джульджагский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Табасаранском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Джульджаг.

Население

Состав 
Состав сельсовета определён Законом Республики Дагестан от 13 января 2005 года № 6 «О статусе муниципальных образований Республики Дагестан».

Примечания 

Муниципальные образования Табасаранского района
Сельские поселения Дагестана